Лосиха — село в Косихинском районе Алтайского края. Административный центр Лосихинского сельсовета.

География 
Расположено в восточной части района, на берегах реки Лосихи. Абсолютная высота — 241 метр над уровнем моря.

История 
Основано в 1751 году. В 1926 году в селе имелось 464 хозяйства и проживало 2209 человек (1064 мужчины и 1145 женщин). В национальном составе населения того периода преобладали русские. Действовали школа семилетка, кредитное товарищество, изба-читальня, библиотека, фельдшерский пункт и лавка общества потребителей. В административном отношении являлось центром Лосихинского сельсовета Косихинского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 90 %.

Примечания 

Населённые пункты Косихинского района